Hausarbeit steht für:

 Haus- und Familienarbeit, häusliche und familienbezogene Arbeiten für sich selbst, Angehörige oder Dritte
 wissenschaftliche Hausarbeit, im Rahmen des Studiums zu erstellende wissenschaftliche Arbeit
 offizielle Bezeichnung für die Staatsexamensarbeit
 Hausaufgabe

Siehe auch